Молодогварде́йская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Молодогвардейская улица — улица в Москве.
 Молодогвардейская улица — улица в Новосибирске.
 Молодогвардейская улица — улица в Омске.
 Молодогвардейская улица — улица в Самаре.
 Молодогвардейская улица — улица в Комсомольске-на-Амуре.

Украина 
 Молодогвардейская улица — улица в Виннице.
 Молодогвардейская улица — улица в Днепре.
 Молодогвардейская улица — улица в Запорожье.
 Молодогвардейская улица — улица в Николаеве.
 Молодогвардейская улица — улица в Одессе.
 Молодогвардейская улица — улица в Полтаве.
 Молодогвардейская улица — улица в Херсоне.
 Молодогвардейская улица — улица в Черновцах.

См. также 
 Молодая гвардия
 Молодогвардейск
 Молодогвардейское

Объекты, названные в честь «Молодой гвардии»